Yuyo es un término que puede designar a:
 En quechua, cualquier alga o hierba silvestre comestible o medicinal. En la población de lengua hispana, maleza.
 En español rioplatense, cualquier hierba aromática o medicinal de la región de la Cuenca del Plata.
 La especie herbácea Brassica campestris en su forma silvestre, también llamada mostaza, nabo o nabo de pampa.
 El alga Chondracanthus chamissoi, también llamada cochayuyo, mococho, o virus. 
 La especie de helecho Pteris deflexa, también llamada garrapata yuyo.
 Yuyo aceite. 
 Yuyo colorado. 
 Yuyo del sapo.
 Yuyo morado.
 Yuyo moro.
 Una infusión cualquiera.
 En español costarricense, hongos en los pies.

Referencias